Punk Goes Pop 3 — десята збірка з серії Punk Goes... видана на Fearless Records. Альбом складається з кавер-версій поп пісень у виконанні рок та панк гуртів. Реліз збірки відбувся 2 листопада 2010 року.

Список треків
Список гуртів, які візьмуть участь у написанні альбому був опублікований 25 серпня 2010 на Alternative Press.

Японська версія альбому
На японській версії альбому є додаткові два треки:

Bonus CD
"Epiphany" – The Word Alive (Fearless Records)
"Smokahontas" – Attack Attack! (Rise Records)
"Come Back to Me" – Amely (Fearless Records)
"We Are Life" – Emarosa (Rise Records)
"Creatures" – Motionless in White (Fearless Records)
"Surroundings" – My Ticket Home (Rise Records)
"I'm Not Dead Yet" – For All Those Sleeping (Fearless Records)
"Lost in Existence" – Scarlett O'Hara (Rise Records)
"Letters and Love Notes" - Go Radio (Fearless Records)
"Behind Locked Doors" - Ten After Two (Rise Records)

Примітки